Пасов може бити:

 Пасов (Укермарк), општина у округу Укермарк, у њемачкој покрајини Бранденбург.
 Пасов (Мекленбург), општина у округу Пархим, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.